Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bank Building (Massachusetts), NRHP-ID 83004106
 Bank Building (Virginia), NRHP-ID 74002099

Siehe auch:
 Alamo National Bank Building
 Bank of New Zealand Building